hrabstwo Worcester (ang. Worcester County) w USA, w stanie Maryland
 hrabstwo Worcester (ang. Worcester County) w USA, w stanie Massachusetts
 Worcestershire – hrabstwo w Anglii